Tenisový turnaj WTA Open GDF Suez 2010 se konal ve dnech 8. – 14. února ve francouzském hlavním městě Paříži v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 700 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První 2 nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru 
 Pavouk pro čtyřhru 
Open GDF Suez
Tenis ve Francii v roce 2010
WTA Tour 2010